Weekly, The Weekly e altre varianti possono riferirsi a:

Fumetti 
Weekly Shōnen Jump – rivista di manga giapponese
Weekly Shōnen Magazine – rivista di manga giapponese
Weekly Shōnen Sunday – rivista di manga giapponese
Weekly Young Jump – rivista di manga giapponese
Weekly Young Magazine – rivista di manga giapponese

Riviste e periodici 
Harper's Weekly – rivista politica statunitense (1857–1916)
Weekly Eleven News – periodico pubblicato nel Myanmar 
Weekly Journal – periodico britannico (1716–1728)
US Weekly – rivista settimanale statunitense (1977)
LA Weekly – rivista settimanale statunitense (1978)
Weekly World News – rivista tabloid statunitense (1979–2007)
The Weekly Standard – rivista politica statunitense (1995–2018)

Televisione 
The Weekly with Charlie Pickering – programma televisivo satirico australiano della ABC (2015–2021)
The Weekly with Wendy Mesley – programma televisivo canadese della CBC Television (2018–2020)
The Weekly – nome originario della prima stagione (2019–2020) della docuserie televisiva statunitense The New York Times Presents (2020–2022)
Weekly – programma televisivo italiano di Rai 1 (2022)

Altro 
Weekley – villaggio dell'Inghilterra della contea del Northamptonshire
Weeekly – girl group sudcoreano di K-pop